Niederschlesien steht für:

 Niederschlesien, historische Landschaft in Schlesien
 Provinz Niederschlesien, historische Provinz Preußens
 Woiwodschaft Niederschlesien, Verwaltungsbezirk in Polen